Le terme respirateur peut faire référence à :
 Respirateur de protection, protection des voies respiratoires de substances nocives ;
 Respirateur artificiel, appareil médical d'assistance respiratoire ;
 Respirateur liquidien, appareil médical destiné à pratiquer la ventilation liquidienne.